Kersey (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Kersey (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Kersey Tye
 Kersey Upland